Le tournoi de tennis de Roumanie 2009 s'est joué du 21 au  à Bucarest sur terre battue.

Faits marquants 
 Albert Montañés remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Juan Mónaco. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, František Čermák et Michal Mertiňák s'imposent en finale face à Johan Brunström et Jean-Julien Rojer. Il s'agit du  en double pour Čermák et du  pour Mertiňák.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Roumanie
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bucarest
ATP 2009
2009 en Roumanie
Tennis en septembre 2009